Los neópteros (Neoptera, del griego νεός neos, "nuevo" y πτερος pteros, "alas"; "alas nuevas") son una agrupación taxonómica, a veces considerada como una infraclase, que incluye a casi todos los insectos alados, concretamente a aquellos que pueden abatir sus alas sobre el abdomen, en contraste con los pertenecientes al grupo Palaeoptera* (Ephemeroptera y Odonata), cuyas alas permanecen desplegadas cuando el insecto está en reposo. Algunas mariposas no pueden plegar las alas y las mantienen desplegadas verticalmente sobre el cuerpo, pero derivan claramente de antepasados capaces de plegarlas.

Taxonomía 
Se clasifican en dos superórdenes y numerosos órdenes:

Superorden Exopterygota (Hemipterodea)
 Orden Blattodea
 Orden Mantodea
 Orden Zoraptera
 Orden Dermaptera
 Orden Plecoptera 
 Orden Orthoptera
 Orden Phasmatodea
 Orden Embioptera 
 Orden Notoptera
 Orden Psocoptera 
 Orden Phthiraptera 
 Orden Hemiptera
 Orden Thysanoptera 
Superorden Endopterygota
 Orden Miomoptera †
 Orden Megaloptera 
 Orden Raphidioptera 
 Orden Neuroptera 
 Orden Coleoptera
 Orden Strepsiptera 
 Orden Mecoptera 
 Orden Siphonaptera
 Orden Protodiptera †
 Orden Diptera
 Orden Trichoptera 
 Orden Lepidoptera
 Orden Hymenoptera

Filogenia
Una posible relación filogenética según estudios moleculares recientes es la siguiente:

Referencias 

Pterygota